Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Габріелу Сабатіні з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Гелен Келесі (3-тє коло)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі (1-ше коло)
  Патті Фендік (2-ге коло)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
  Террі Фелпс (3-тє коло)
  Гретхен Магерс (3-тє коло)
  Емі Фрейзер (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Virginia Slims of Los Angeles 1989 Draw 

1989
Тур WTA 1989